For Another's Crime – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company
For Another's Crime – cortometraggio del 1915 diretto da William Humphrey